

Geografia 
 Coe – frazione di Chies d'Alpago in provincia di Belluno (Italia)
 Coe  – township della Contea di Isabella, Michigan (Stati Uniti d'America)

Sigle 
 Capitano olografico d'emergenza  – tecnologia del Dottore di Star Trek
 Cattedra a orario esterno – tipo di cattedra nell'ordinamento della scuola pubblica italiana
 Centro Orientamento Educativo  – organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo
 Comité Operativo de Emergencia Local (in lingua spagnola), in Cile, ente locale che gestisce le emergenze e le operazioni di soccorso, fa riferimento a livello nazionale al ONEMI (Oficina Nacional de Emergencias)
 Conseil œcuménique des Églises vedi Consiglio ecumenico delle Chiese
 Comitati Olimpici Europei

Codici 
 coe – codice ISO 639-3 della lingua koreguaje

Mineralogia 
 Coe – abbreviazione di coesite

Persone 
 David Allan Coe  – cantante statunitense
 Jonathan Coe  – scrittore britannico
 Sebastian Coe  – atleta e politico britannico

Altro 
 COE – targa automobilistica di Coesfeld (Germania)

Note